Henry Brown peut désigner :
 Henry Braithwaite Brown (1845-1900), avocat canadien ;
Henry "Box" Brown (1815 - c.1880), esclave ayant fui la Virginie ;
 Henry Kirke Brown (1814-1886), sculpteur américain ;
 Henry Brown (1887-1961), joueur de hockey sur gazon irlandais ;
 Henry Brown Fuller (1867-1934), peintre américain ;
 Henry Mackay Brown (1910-1965), joueur de rugby à XV international néo-zélandais.